Defa kan avse:
Defa – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus
DEFA (företag) – en norsk företagsgrupp som tillverkar larm och motorvärmare
Deutsche Film AG – ett filmbolag i DDR